Ewald är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Ludwig Ewald (1832–1903), tysk skogsvetare och historiker
 Alexander Charles Ewald (1842–1891), engelsk ämbetsman och historiker
 Arnold Ferdinand Ewald (omkring 1810–1884), tysk konstnär 
 August Ewald (1849–1924), tysk fysiolog
 Anton Ewald (född 1993), svensk sångare och dansare
 Björn Christian Ewald (född 1965), tysk klassisk arkeolog
 Carl Ewald (1856–1908), dansk författare
 Carl Anton Ewald (1845–1915), tysk medicinare
 
 Enevold Ewald (1696–1754), dansk präst 
 Erik Ewald (1903–1971), svensk konstnär
 Ernst Ewald (1836–1904), tysk konstnär 
 Ernst Julius Richard Ewald (1855–1921), tysk fysiolog
 Ferdinand Ewald (1846–1928), tysk politiker
 François Ewald (född 1946), fransk filosof och sociolog
 Georg Ewald (1926–1973), tysk politiker
 Gottfried Ewald (1888–1963), tysk psykiater
 Gustav Ewald (1895–1983), tysk teknikhistoriker
 Günter Ewald (född 1929), tysk matematiker
 Heinrich von Ewald (1803–1875), tysk teolog och orientalist 
 Herman Frederik Ewald (1821–1908), dansk författare 
 Hermann Adolf Ewald (1824–1895), tysk jurist och författare
 Jens Ewald (född 1983), tysk kanotist
 Jesper Ewald (1893–1969), dansk journalist
 
 Johanna Ewald (1885–1961), tysk skådespelerska
 Johannes Ewald (1743–1781), dansk poet
 Julius Ewald (1811–1891), tysk geolog och paleontolog
 Manfred Ewald (1926–2002), tysk idrottsledare
 Marcel Ewald (född 1983), tysk brottare
 Oskar Ewald (1881–1940), österrikisk filosof
 
 Petra Ewald (född 1955), tysk språkvetare
 
 Sigfrid Ewald (1877–1949), svensk stadsplanerare
 Theodor Ewald (1874–1923), dansk författare
 Victor Ewald, flera personer
 Victor Ewald (präst) (1869–1930), svensk präst och arkeolog
 Victor Ewald (kompositör) (1860–1935), rysk cellist och tonsättare

Se även 
 Evald, för förnamnet